Breitefeld heißen folgende geographische Objekte:

 Breitefeld (Münster), Ortsteil der Gemeinde Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Breitefeld (Großheide), Dorf im Ortsteil Menstede-Coldinne der Gemeinde Großheide im Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Breitefeld (Hessischer Landrücken), ein Hochplateau auf dem Hessischen Landrücken zwischen den Orten Rückers, Elm und Hutten

Siehe auch:
 Breitenfeld
 Breitenfelde (Begriffsklärung)
 Breitfeld